Biełaruskaja Sacyjalistycznaja Hramada – białoruska partia polityczna Białoruska Socjalistyczna Gromada
 Bosch und Siemens Hausgeräte – producent sprzętu AGD

Strony ujednoznaczniające